Ря́бов — російське прізвище.

А 
 Рябов Анатолій Павлович (1894–1938) — мордовський лінгвіст, педагог, громадський діяч.
 Рябов Анатолій Якович (1946) — російський піаніст, педагог.
 Рябов Андрій Віленович (1956) — російський політолог.
 Рябов Андрій Федорович (1925–2004) — Герой Радянського Союзу (1944).

В 
 Рябов Василь Терентійович (1923–1986) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Рябов Віталій Федорович (1913—1977) — український радянський живописець.
 Рябов Володимир Володимирович (1950) — радянський і російський композитор та піаніст. Заслужений діяч мистецтв Росії (1995).
 Рябов Володимир Павлович (1900—1938) — ерзянський учений-агроном, фахівець-перекладач творів російських літераторів ХІХ століття.

Г 
 Рябов Гелій Трохимович — російський сценарист.
 Рябов Геннадій Георгійович (1936) — російський учений у галузі систем автоматизованого проектування, член-кореспондент АН СРСР (1984).

Д 
 Рябов Дмитро Митрофанович (1894–1949) — старий більшовик, полковник.

І 
 Рябов Іван Миколайович (1897) — учений у галузі рослинництва.
 Рябов Ігор Михайлович — український піаніст, педагог-методист, заслужений діяч мистецтв України.

К 
 Рябов Костянтин Андрійович (1923–2001) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944). Генерал-майор авіації.
 Рябов Костянтин Костянтинович (1945, Київ) — український графік.

М 
 Рябов Микола Тимофійович (1946) — голова Центральної виборчої комісії Росії (1993—1995).
 Рябов Михайло Тимофійович (1914–1995) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1942).

О 
 Рябов Олег Михайлович (1932–1996) — український диригент, народний артист УРСР (1977).
 Рябов Олександр Олексійович (1926–1971) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Рябов Олексій Пантелеймонович (1899–1955) — український композитор, диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР (1951).

П 
 Рябов Петро Федорович (1910–2001) — мордовський художник, педагог.

Р 
 Рябов Руслан Костянтинович (1971–2014) — солдат резерву МВС України, учасник російсько-української війни.

С 
 Рябов Сергій Іванович (1921–1972) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Рябов Сергій Володимирович (1959) - український хімік, доктор хімічних наук.

Т 
 Рябов Трохим Григорович — розповідач билин.

Я 
 Рябов Яків — учасник севастопольського підпілля в роки Громадянської війни.

Рябова 
 Рябова Катерина Василівна (1921—1974) — радянська військова льотчиця, в роки Другої світової війни — штурман ескадрильї 46-го гвардійського нічного бомбардувального авіаційного полку, гвардії старший лейтенант. Герой Радянського Союзу (1945).
 Рябова Світлана Леонідівна (нар. 1961) — російська актриса. Народна артистка Росії (2006).
Російські прізвища